EOL og eol har flere betydninger:
 End-of-Life
 End of line - tekstfil-signalering
 Encyclopedia of Life - fri, online encyclopedia